Horvátország
 Pavlovci, falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Pavlovci, falu Újkapela községben, Bród-Szávamente megyében

 Szerbia
 Pavlovci, falu Ruma községben, a Szerémségi körzetben

 Szlovénia
Pavlovci, falu Ormož községben, Podravska régióban